HMS Gladiator — название трёх кораблей британского Королевского флота. Названы в честь древне-римских гладиаторов.

 HMS Gladiator (1783) — корабль 5 ранга. Спущен на воду в 1783 году. Всё время службы провёл в порту, в море не выходил. Разобран в 1817 году.
 HMS Gladiator (1844) — деревянный пароходофрегат. Спущен в 1844 году. Разобран в 1879 году.
 HMS Gladiator (1896) — бронепалубный крейсер типа «Эррогант». Спущен в 1896 году. Затонул 25 апреля 1908 года в районе острова Уайт.